Un alfaque es un banco de arena que se forma generalmente en la desembocadura de los ríos o en los puertos y avanza mar adentro más que la barra formando cordones litorales y lagunas albuferas.

Véase también 

 Albufera

Enlaces externos 

Accidentes fluviales y lacustres
Bancos de arena